Венгрия в Первой мировой войне — часть Австро-Венгрии, одного из 38 государств, принимавших участие в Первой мировой войне, она воевала против стран Антанты.

Развязывание войны 
В 1914 году Австро-Венгрия была одной из великих держав Европы, с площадью 676,443 кв. км, численность населения составляла 52 млн. человек. Площадь Венгрии в составе Австро-Венгрии составляла 325,400 кв. км., население — 21 миллион человек.

28 июня 1914 года Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда. Перед началом военных действий премьер-министр граф Иштван Тиса сомневался, начинать ли войну или нет. После обещаний Германии нейтрализовать Румынию было решено поддержать войну.

Армия Австро-Венгрии в 1914 году 
Многонациональная армия  Австро-Венгрии включала в себя:
 "Общую" армию и "общий" военно-морской флот. Языком общения  был немецкий.
 Ландвер - военнообязанные запаса 2-й очереди и второочередные войсковые формирования Австро-Венгрии.
 Королевские венгерские войска,  где основным языком был венгерский и хорватский.

В стране был мобилизован резерв, включающий в себя:
 Ландштурм австрийцев.
 "Népfelkelés" ("народное ополчение") венгров.

После мобилизации вооруженные силы были сгруппированы в шесть армий, включающей в себя 3,2 млн. солдат. С 1914 по 1918 годы в армии состояло 9 млн. человек, из них 7,8 млн. принимало участие в боевые действиях.

По  сравнению с другими армиями Европы, армия Австро-Венгрии имела слабое техническое оснащение, малые военные расходы. Вопросы достаточного снабжения боеприпасами не были решены даже к концу войны. Не хватало самолетов, перед войной в стране было всего  42 военных и 40 спортивных самолёта.

Венгерское участие 

Вооруженные силы Австро-Венгрии  широко использовались на русском и итальянском фронтах, принимали участие в следующих сражениях:

 3-15 декабря 1914 года - в битве Лиманова, в ходе которой была уничтожена 15-я Российская дивизия в Ливно.
 Осада Перемышля, в которой командовал генерал Герман Кусманек (Hermann Kusmanek).  В результате нехватки боеприпасов и продовольствия Перемышль капитулировал. Было взято в плен 120,000 военных.
 На реке Изонцо произошло 12 кровопролитных сражений за обладание Австрийским Приморьем (Юлийская Крайна).

Часть войск Австро-Венгрии воевало на  отдаленных театрах военных действий,  вне границ Австро-Венгрии, в том числе в Галлипольской кампании, на Синайском полуострове и в Палестине.

Военачальники 
Из военачальников,  получивших командорский Крест военного Ордена Марии-Терезии, наиболее известны:
 Генерал-полковник Артур Арц фон Штрауссенбург, принимавший участие:
 1914 год,  Битва Лиманова
 1915 год, наступление в Горлице-Тарнов.
 защищал Трансильванию от румынских войск.

 Эрцгерцог Иосиф Август Австрийский
 1915 год,  битва при Изонцо
 1916 год,  успешные наступательные действия на русском фронте

 Генерал-фельдмаршал Герман фон Ковес Ковессаза (Hermann Kövess von Kövessháza)
 1915 год, взятие Ивангорода
 1915 год, оккупация Сербии
 1916 год, оккупация Черногории и Северной Албании

Потери 

Из более 8 миллионов мужчин, мобилизованных в Австро-Венгрии, более одного миллиона погибли в ходе военных действий на фронтах Первой мировой войны.

Итоги войны 
11 ноября 1918 года мировая война закончилась для Австро-Венгрии  развалом армии. В результате также распалась и Австро-Венгрия.  По Трианонскому договору , подписанному 4 июня 1920 года Венгрия потеряла две трети своей территории, более половины своего населения - больше территории, чем любая другая страна того времени (без учета колоний). Восемь миллионов венгров осталось в Венгрии, более 3 миллионов оказалось за пределами вновь установленных границ. Были созданы новые страны:  Чехословакия, Польша, Королевство сербов, хорватов и словенцев, часть стран  расширила свои территории (Италия и Румыния). Южная часть Венгрии была передана Югославии и переименована в Воеводино. Босния-Герцеговина была  включена в Югославию, Хорватия также стала частью Югославии.  Северная часть Венгрии была присоединена к вновь созданной Чехословакии. Венгерская армия была сокращена  до 30.000 человек.  Венгрии запрещалось иметь ВВС, танки и любое другое современное оружие.

См. также 
 Австро-Венгрия в Первой мировой войне

Примечания

Дополнительная литература 
 М. Ю. Чуканова. К вопросу о целях войны в политике венгерского правительства (1914-1918) // Первая мировая война и проблемы политического переустройства в Центральной и Юго-Восточной Европе: Сб. ст. М.: ИСБ, 1991. С. 43-72. 
 А.O. Пеганов. Национально-территориальные претензии Венгрии в Первой мировой войне // Первая мировая война в исторических судьбах Европы : сб. материалов Междунар. науч. конф., г. Вилейка, 18 окт. 2014 г. / редкол. : В.А. Богуш (пред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 359-366. http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/114569/1/Peganov.pdf
 И. Бертени-мл. две войны венгров в 1914–1919 гг. // Народы Габсбургской  монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Т. I. Отв. pед. М. Волос, Г.Д. Шкундин. Москва : Kвадрига, 2012. C. 81-100.  http://rusasww1.ru/files/books/2016-02-17-maketblock.pdf
А.O. Пеганов. Пропаганда или тайная дипломатия? Идея заключения Венгрией сепаратного мира с Антантой в начале Первой мировой войны (осень 1914 — лето 1915 г.) // Петербургский исторический журнал. Исследования по проблемам российской и всеобщей истории. Вып. 2 (10). Санкт-Петербург: ИИ РАН. 2016. C. 32–51. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01341073/document
 Kолонтари А., Бебеши Д. К вопросу определения трианонских границ Венгрии // Кавказ-Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные и локальные компоненты национального менталитета в XVIII – XX вв. Ставрополь: СКФУ, 2015. C. 124-133.  http://www.kavkazoved.info/images/myfls/files/kruchkov-karpati-balkani.pdf
 Rothenburg, G. The Army of Francis Joseph. West Lafayette: Purdue University Press, 1976. p 218.

На венгерском языке 
Wiest, Andy; Tibor Balla (addendum: "Magyarország az első világháborúban" 2003.) (2001). The Illustrated History of World War I. London: Amber Books Ltd., reprint in Hungarian by M-érték Kiadó Kft. ISBN 963-9519-28-6.

Ссылки 
 Текст договора

Австро-Венгрия в Первой мировой войне
Войны Хорватии
Войны Венгрии
Войны Словакии
Первая мировая война по странам